Il doppio del torneo di tennis Lillehammer Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Johansson e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Andrew Ilie e Todd Larkham 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Wayne Black /  László Markovits (semifinali)
 Claude N'goran /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Thomas Johansson /  Lars-Anders Wahlgren (Campioni)
 Miles Maclagan /  Torben Theine (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lillehammer Challenger 1995